Srbečica je lahko:
 sopomenka za prurigo, kožno bolezen z izpuščaji in močnim srbenjem;
 poljudni izraz za garje;
 starinski izraz za srbež (srbenje).

Sklici